Le printemps est une saison des zones tempérées.

Arts et culture

Cinéma 
 Le Printemps, film muet de Louis Feuillade.
 Le Printemps, film soviétique de Grigori Aleksandrov, sorti en 1947.
 Printemps (Kevade) de Arvo Kruusement, sorti en 1969.
 Le Printemps de Marcel Hanoun, sorti en 1971.
 Le Printemps de Santiago Amigorena (titre de travail, long métrage dont la pré-production a débuté en 2017).

Culture 

 Fêtes de printemps en Moldavie
 La Déferlante de Printemps

Gastronomie 

 Bière de printemps
 Rouleau de printemps

Littérature 
 Printemps
 Chien de printemps
 La Vallée sans printemps
 Le printemps n'en sera que plus beau
 Collection « Printemps »
 Printemps des Légendes
 Printemps des Poètes
 Printemps et autres saisons
 Printemps noir

Musique 
 Printemps (1887-1908) est une œuvre de Claude Debussy.
 Yvonne Printemps (1894-1977) est une artiste lyrique et une actrice.
 Printemps est une chanson de Cœur de pirate.
 Casino de printemps est un album de Maxime Le Forestier.
 Festival du Printemps de Prague
 Le Printemps de la Vieille Bourse
 Le Sacre du printemps
 Les Cent Printemps des poètes
 Printemps de Bourges
 Revoir un printemps
Au printemps, chanson et album de Jacques Brel sorti en 1958

Peinture 

 Le Printemps est un tableau de Sandro Botticelli (1485).
 Printemps est un tableau de Claude Monet (1872).
 Les Petits Prés au printemps est un tableau d'Alfred Sisley, réalisé entre 1880 et 1881.
 Printemps est un tableau de Victor Borissov-Moussatov, réalisé entre 1898 et 1901.

Sculpture 
 Jules Printemps (1851-1899) est un sculpteur français.
 Québec, Printemps 1918

Théâtre 

 L'Éveil du printemps

Économie 

 Printemps est une chaîne française de grands magasins, notamment le Printemps Haussmann à Paris.
 Pinault-Printemps-Redoute

Histoire 
 En Histoire, le printemps est utilisé pour désigner la révolution.
 Printemps des peuples est un nom donné à plusieurs révolutions européennes de 1848.
 Printemps de Prague est la période de libéralisation politique en Tchécoslovaquie en 1968.
 Printemps de Damas
 Printemps arabe, révoltes populaires dans de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (2010-2011).
 Printemps berbère
 Printemps croate
 
 Printemps de Pékin
 Printemps Politique

Politique 
 Printemps, parti politique polonais fondé en 2019.

Sciences

Astronomie 

 Équinoxe de printemps

Botanique 

 Adonis de printemps
 Anémone de printemps
 Gentiane de printemps
 Gesse de printemps
 Nivéole de printemps
 Scille de printemps

Écologie 

 Printemps silencieux

Sport 

 Entraînement de printemps

Homonymie de titre